Eurovision Song Contest 1988 sändes den 30 april 1988 från RDS Simmonscourt Pavillion från Dublin, Irland, efter att Irland året innan vann med "Hold me now" av Johnny Logan. Programledare var Michelle Rocca och Pat Kenny. Kapellmästare var Noel Kelehan. Mellan varje bidrag visades videovykort där varje deltagare visades i något irländskt sammanhang. I Sveriges fall visades Tommy Körberg på ett flygplan från Ryan Air.

Atilla Sereftug hade komponerat, och dirigerat, Schweiz bidrag i Eurovision Song Contest 1986 som den gången kom tvåa. Nu gjorde han ett nytt försök och dirigerade en egen komposition med text av Nella Martinetti: "Ne partez pas sans moi" som framfördes av Céline Dion. Denna gång vann låten vilket därmed blev andra segern för Schweiz i festivalens historia. Det är än så länge (2022) senaste gången ett franskspråkigt bidrag vann tävlingen. Österrike hamnade sist i tävlingen utan poäng och Finland räddades undan sistaplatsen genom att få tre poäng från Israel. Danmark bidrag slutade på tredje plats och avslutades med att en gitarr slängdes av scenen och träffade dirigenten Henrik Krogsgaard runt halsen, något som emellertid var avsiktligt. Sångerskan, Kirsten Siggaard, var vid tillfället höggravid och kom att föda sitt barn endast ca. tre veckor efter att sändningen ägt rum.

Svensk kommentator i TV, programledare Bengt Grafström, var på plats i Dublin med bisittare KG Gimtell. Gimtell var producent för den svenska finalen 1988 som hölls på Malmö Stadsteaters stora scen.

Bidragen

Omröstningen 
Omröstningen blev detta år en rysare. Jugoslavien tog ledningen efter första omröstningen, vilken övertogs av Schweiz i omgången därpå och sedan av Luxemburg. Ledningen pendlade i fjärde omgången tillbaka till Schweiz som behöll ledningen fram till trettonde omgången, då Storbritannien gick om. I nästa omgång tog Schweiz på nytt över ledningen. I sextonde omgången gick Storbritannien åter om och hade en ledning med fem poäng inför sista röstomgången. Där fick britterna dock inte några poäng alls från den sist röstande nationen Jugoslavien. Istället gav de sex poäng till Schweiz som därmed gick förbi med en enda poäng.

Från sista omröstningen finns ett annat minnesvärt citat av Pat Kenny: "We employed Agatha Christie to write the script for tonight", vilket fick delar av publiken att skratta.

12-poängare

Återkommande artister

Källor

Se även 
 Eurovision Song Contest 1987
 Eurovision Song Contest 1989

Externa länkar 

Eurovisionsschlagerfestivalen, officiell webbplats

 
1988 i Irland